Il singolare del torneo di tennis St. Petersburg Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-René Lisnard che ha battuto in finale Stanislas Wawrinka 3-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (semifinali)
 Dieter Kindlmann (primo turno)
 Assente
 Jean-René Lisnard (Campione)

 Stanislas Wawrinka (finale)
 Jurij Ščukin (semifinali)
 Todor Enev (primo turno)
 Gabriel Moraru (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Challenger 2004